USS Grayback je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Grayback (SS-208) 
 USS Grayback (SSG-574)

Grayback